Lucjan Kydryński – dziennikarz, konferansjer, prezenter
 Marcin Kydryński – dziennikarz muzyczny, fotograf
 Juliusz Kydryński – pisarz, tłumacz